San Mauro har flere betydninger:

 San Mauro Castelverde, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 San Mauro Cilento, en by i Campania, Italien
 San Mauro Forte
 San Mauro La Bruca, en by i Campania, Italien
 San Mauro Marchesato
 San Mauro Pascoli
 San Mauro di Saline
 San Mauro Torinese